Ревизо́р (от  — пересматривающий; ср.  — пересмотр) — многозначный термин.

 Ревизор — лицо, осуществляющее проверку (ревизию) деятельности какого-либо учреждения или должностного лица.
 Ревизор на транспорте — лицо, осуществляющее проверку безопасности техники, условий движения или перевозки.
 «Ревизор» — комедия Н. В. Гоголя.
 «Ревизор» — опера Вернера Эгка по комедии Н. В. Гоголя.
 Ревизор — должность в императорском флоте России, введённая в 1803 году.
 Ревизор — орган внутреннего финансового контроля юридического лица. См. также ревизионная комиссия.
 Ревизор — компьютерная программа, запоминающая состояние компьютера, следящая за изменениями файловой системы и сообщающая о важных или подозрительных изменениях пользователю.
 «Ревизор» — конкурс профессионального мастерства в рамках Московской международной книжной выставки-ярмарки.
 «Ревизор» — советский сатирический журнал, издавался «Красной газетой» в Ленинграде в 1929—1930 годах.
 «Ревизор» — социальное реалити-шоу о качестве работы заведений сферы обслуживания, выходящее с 2011 года.

Экранизации пьесы Н. В. Гоголя 
 Ревизор (фильм, 1912)
 Ревизор (фильм, 1915)
 Ревизор (фильм, 1933)
 Ревизор (фильм, 1952)
 Инкогнито из Петербурга (1977)
 Ревизор (спектакль) (1972)
 Ревизор (фильм, 1996)

См. также 
 «Ревизорро»